Avenida Paulista — avenida da cidade de São Paulo
 Avenida Paulista (minissérie) — minissérie da Rede Globo
 Avenida Paulista (Paulínia)

Desambiguações de televisão
Desambiguações de topônimos